Cardito ima više značenja:
 Cardito, Benevento
 Cardito, Frosinone
 Cardito, Napoli